Человек и закон:
 «Человек и закон» — передача на Первом канале с 1970 года.
 «Человек и закон» — правовой журнал в СССР и РФ.